Vinodol (dt. Weintal) ist ein slawischer Toponym und Name zweier Orte:
 Vinodol (Kroatien) (kroat. Vinodolska općina), eine Gemeinde in der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien
 Vinodol (Landschaft) (Vallis vinearia), ein talartige Landschaft zwischen Križišće und Novi Vinodolski im kroatischen Küstenland
 Vinodol (Slowakei), eine Gemeinde im Nitriansky kraj, Slowakei